Oasi de Chebika, oasi de muntanya de Tunísia a la frontera algeriana, al nord de Tozeur
 Chebika o Echbika, ciutat de Tunísia, al sud-oest de Kairuan, capital d'una delegació